Dietzi ist der Familienname der folgenden Personen:

 Hedwig Dietzi-Bion (1867–1940), Schweizer Schriftstellerin und Malerin
 Ulrich Dietzi (1596–1662), Schweizer politischer Beamter